Название New Horizons носят:
 «Новые горизонты» () — автоматическая межпланетная станция НАСА.
 New Horizons — третий студийный альбом американской рок-группы «Flyleaf».